persoonlijk identificatienummer, ook wel pin of pincode
pinnen, geld opnemen of betalen met een betaalkaart en pincode
PIN (betaalkaart), een Nederlandse betaalkaart waarmee kon worden gepind
pin (voorwerp), de Engelstalige benaming voor een speld of insigne
Pin (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône
Pin (België), een plaats in de Belgische gemeente Chiny
Paleontologisch Instituut van de Russische Academie van Wetenschappen
Pinfall, een worstelterm
Postal Index Number, afkorting PIN, een postcodesysteem in India
 Partido Inovashon Nashonal, een politieke partij op Curaçao

Zie ook
Le Pin (doorverwijspagina)